Bombardeo de Rabaul puede referirse a los siguientes encuentros de la Segunda Guerra Mundial:
 Bombardeo de Rabaul (1942)
 Bombardeo de Rabaul (1943)